Ahmed Adam può riferirsi a:

Ahmed Adam (1987-vivente), nuotatore sudanese;
Ahmed Adam (1966-vivente), maratoneta sudanese;
Ahmed Adam (19??-vivente), lottatore siriano;